

Cinema 
 Babbitt – film del 1924 diretto da Harry Beaumont
 Babbitt – film del 1934 diretto da William Keighley

Geografia 
 Babbitt – città della Contea di St. Louis, Minnesota (Stati Uniti d'America)

Letteratura 
 Babbit – romanzo di Sinclair Lewis del 1922

Persone 
 Art Babbitt – animatore e regista statunitense
 Irving Babbitt – critico letterario, giornalista e docente statunitense
 Isaac Babbitt – inventore statunitense
 Luke Babbitt – cestista statunitense
 Milton Babbitt – compositore e matematico statunitense
 Tabitha Babbitt – inventrice statunitense

Scienza e tecnica
 Babbitt – lega metallica inventata da Isaac Babbitt